Jackeline Fabiola Rodas Valladares (Ciudad de Guatemala, 6 de septiembre de 1992), conocida como Fabiola Roudha, es una cantante y compositora guatemalteca. Es muy conocida por haber participado en distintos reality show musicales siendo los principales los producidos por Televisión Azteca como La Academia, en 2008 y El Gran Desafío de estrellas en 2009, donde resultó ganadora de la competencia.

A partir de 2010 se desempeña como artista independiente y actualmente cuenta con 3 álbumes de estudio los cuales contienen géneros musicales como pop, soul y R&B.

Biografía

Primeros años 
Desde pequeña comenzó a mostrar interés por la música, la danza y el canto, especialmente por los géneros de Pop, soul y R&B escuchando los discos que poseían sus padres. A la edad de 4 años ya demostraba tener dotes como cantante, su mejor maestro ha sido su padre Gerardo Rodas ya que se ha convertido en el arreglista y compositor de su música.

2003-2007 
Entre 2003 y 2006 fue invitada a abrir conciertos en su país, de diferentes artistas de reconocida trayectoria musical como Pimpinela, Pandora, Eros Ramazotti, Alberto Cortés, Vicente Fernández, Belinda, entre otros.

En 2005 en México obtuvo el tercer lugar en el concurso Código Fama Internacional de Televisa México.

Fue invitada por Marcello Tinelli de Argentina, a participar en Show-Match por un lapso de 3 meses, tiempo durante el cual se ganó la admiración, apoyo y simpatía de la teleaudiencia argentina, que la hizo convertirse en la primera cantante guatemalteca querida en ese país.

En 2006 fue invitada a participar de nuevo en un concurso de talentos del programa Show-Match, adjudicándose el primer lugar. En esta ocasión el rating dio mucho de qué hablar, al elevarlo a más de 32 puntos en cada participación.

2008-2010 
En 2008 participó en el reality show La Academia, México, donde ganó el segundo lugar al mostrar su talento y voz durante toda la competencia.

en ese país en 2009 ganó “El Gran Desafío de Estrellas” de Tv Azteca y grabó su primer material discográfico titulado “Mi Gran Desafío”, bajo el sello de Azteca Music.

Ganó los premios 40 Principales como “Mejor Artista Guatemalteca” en España. Es invitada de Honor por la Federación Internacional de Tenis Mesa y Hunnan TV, para cantar en China, convirtiéndose en la primera cantante latina que se presenta en este magno evento.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2010: Mi Gran Desafío
 2018: Más Allá
 2020: El Alma Rota

EP (Reproducción extendida) 

 2016: Esta Soy Yo
 2020: Sesiones en Vivo, Vol. 2

Recopilaciones 

 2020: Más Allá (Sesiones En Vivo) (Vol. 1)

Premios y Reconocimientos

Premios 

 2005: 3er Lugar en Código Fama Internacional Temporada 4.
 2006: 1er Lugar en Show-Match.
 2008: 2.º Lugar en La Academia.
 2009: 1er Lugar en El Gran Desafío de Estrellas.

Reconocimientos 

 2010: Premios los 40 Principales de España como “Mejor Artista Guatemalteca”

Referencias 

Cantantes femeninas de Guatemala
Cantautores de Guatemala
Participantes de Desafío de Estrellas
Participantes de La Academia

actualmente cuenta ya cuente con dos Album de estudio como artista independiente uno titulado Esta Soy Yo (Thi's Is Me) con un genero de Pop, Soul, Rock tanto en ingles como en español lanzado en el año 2016 y el segundo titulado Mas Alla con un genero Soul, Jass, Blue y Funck en español lanzalo en el año 2018 actualmente a partisipado en diferentes festivales representando a su pais festivales que se a dado en Estados Unido de Norteamenrica, Colombia, Mexico, Costa Rica, Panama entre otros paises hace Giras en su Natal Pais Guatemala a realizado multiples coloboraciones y fucionado su genero Soul en español con multiples artistas, resientemente compartio escenario con la legendaria cantante e interprete Daniel Romo en un consierto donde canto a duo con la misma este pasado 09 de Febrero en Guatemala, este año sus Fans estan a la espera de su tercer material discografico que promete superar a sus dos materiales anteriores esto se a dado a conocer por los constantes lanzamientos que ha estado lanzando la Artista en sus diferentes plataformas donde puede ser escuchada mostrando nuevos temas que formaran parte del album tales como Aun En La Distancia, Siempre Sale El Sol, Amores De Noche, Cayendo En Un Sueño, Volvi A Mi entre otros, mismos que ya cuentan con video oficial que pueden ser vistos en la Plataforma YouTube se tiene previsto que en el mes de marzo ralizara una colaboracion con un Grupo de Reguinal Mexicano que fucionara talento con el Soul de Fabiola Roudha en el mes de Marzo, y el lanzamiento de su material discografico en los meses de Junio o Julio del cual no a dado el nombre pero si una sertesa de lanzarlo esperamos que el exito sea rotundo y que el apoyo al talento intelignete aumente.